Osoby o tym imieniu:
 Åsa Eriksson – szwedzka curlerka
 Åsa Larsson – szwedzka autorka powieści kryminalnych
 Åsa Magnusson – szwedzka narciarka
 Åsa Svensson – szwedzka tenisistka
 Åsa Torstensson – szwedzka polityk
 Åsa Westlund – szwedzka polityk
 Åsa Windahl – szwedzka snowboardzistka

Wsie:
 Åsa – w gminie Ringerike, Norwegia
 Åsa – w gminie Kungsbacka, Szwecja

Zobacz też 
 Asa

Imiona żeńskie